Цолликофер, Егор Тимофеевич (1802—1874) — русский архитектор
 Цолликофер, Георгий Георгиевич (1877—?) — русский архитектор, внук Е. Т. Цолликофера
 Цолликофер, Георг Иоахим (1730—1788) — швейцарский протестантский проповедник
 Цолликофер, Каспар Тобиас (1774—1843) — швейцарский натуралист и художник